Joachim Patinir, ou plutôt Joachim Patinier, un peintre et dessinateur de style flamand (vers 1483 - 1524).
 Herry de Patinir, un peintre paysagiste d'origine mosane (vers 1510 - 1560).

Homonymie de patronyme